Esna Boyd e Meryl O'Hara Wood hanno battuto in finale Daphne Akhurst e Marjorie Cox 6-3, 6-8, 8-6.

Teste di serie 

 Esna Boyd /  Meryl O'Hara Wood (Campionesse)
 Daphne Akhurst /  Marjorie Cox (finale)

 Sylvia Harper /  Minnie Richardson (semifinali)
 Kath Le Messurier /  Dot Weston (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1926